

Cinema 
Il lungo inverno film del 1984, diretto da Ivo Barnabò Micheli
Il lungo inverno film del 1992, diretto da Jaime Camino

Libri 
Il lungo inverno libro del 1940, di Laura Ingalls Wilder